Plusieurs musées français portent le nom de Musée des automates, notamment :
 à La Rochelle (Charente-Maritime) : Musée des automates
 à Lyon : 
 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : Musée des automates
 à Souillac (Lot) : Musée de l'automate

Voir aussi 
  (Musée allemand des automates à musique) dans le château de Bruchsal (Bade-Wurtemberg)
 La Magie des automates à Lans-en-Vercors, dans le massif du Vercors (Isère)
 Musée de la magie et des automates dans le quartier du Marais, à Paris ( arrondissement)
 Musée d'automates et de boîtes à musique à Sainte-Croix (Vaud) en Suisse
  à Seewen (Soleure) en Suisse
 Musée des jouets et automates à Verdú (Catalogne)

homonymie